Descubierta kan syfta på:

Antarktis 

 Descubierta (udde i Antarktis),

Dominikanska republiken 

 La Descubierta (ort), Independencia,